

Sport 
Plusieurs récompenses attribuées à des footballeurs portent ce nom : 
 Ballon d'or, remis tous les ans au meilleur joueur au monde ;
 Ballon d'or, une récompense footballistique, créé par le groupe de journaux algérien El Heddaf-Le Buteur ;
 Bola de Ouro (en français, Ballon d'or), remis tous les ans au meilleur joueur du Championnat du Brésil ;
 Ballon d'or Adidas, remis tous les quatre ans au meilleur joueur de chaque Coupe des confédérations ;
 Ballon d'or Adidas, remis tous les quatre ans au meilleur joueur de chaque Coupe du monde de football et à la meilleure joueuse de la Coupe du monde féminine de football ;
 Ballon d'or Adidas, remis tous les ans au meilleur joueur de chaque Coupe du monde des clubs de la FIFA ;
 Ballon d'or africain, remis tous les ans au meilleur joueur africain.

Autres 
Ballon d'or peut aussi désigner :
 Ballon d'or, un album de Sinik, sorti en 2009 ;
 Ballon d'or, une des espèces les plus connues de cactus.

Voir aussi 
 Le Ballon d'or, un film sorti en 1994, inspiré de la vie de Salif Keïta